Јован Дука може бити:

 Јован Дука (цезар), византијски племић и цезар из друге половине XI века
 Јован Дука (мега дукс), византјски гувернер Драча
 Јован Дука (севастократор), византијски севастократор, син Константина Анђела
 Јован Дука Комнин
 Јован Дука Каматир
 Јован III Дука Ватац, византијски цар
 Јован Комнин Дука, владар Солуна
 Јован Дука (син Михајла II) 
 Јован I Дука од Тесалије
 Јован II Дука од Тесалије
 Јован II Орсини
 Јован Урош